Wadsworth (Illinois)
 Wadsworth (Ohio)
 Wadsworth (Nevada)
 Wadsworth Atheneum, museu públic d'art a Hartford, capital de l'estat de Connecticut (EUA)